It Doesn't Pay – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
It Doesn't Pay – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company